Nummospora är ett släkte av svampar. Nummospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nummospora